Поповское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Белгородская область 
 Поповское сельское поселение — входит в Корочанский район

Волгоградская область 
 Поповское сельское поселение — входит в Кумылженский район

Воронежская область 
 Поповское сельское поселение — входит в Богучарский район
 Поповское сельское поселение — входит в Россошанский район
 Поповское сельское поселение — входит в Терновский район

Курганская область 
 Поповское сельское поселение — входит в Варгашинский район

Ростовская область 
 Поповское сельское поселение — входит в Кашарский район

Татарстан 
 Поповское сельское поселение — входит в Бавлинский район
 Поповское сельское поселение — входит в Заинский район

Тульская область 
 Поповское сельское поселение — входит в Чернский район